Adimanto di Atene – politico e generale greco antico della fine del quinto secolo a.C.
 Adimanto di Corinto – visse nel quinto secolo a.C. e fu un ammiraglio dei Corinzi che guidò una flotta di quaranta navi che partecipò alla battaglia di Salamina
 Adimanto – fu uno dei primi discepoli di Mani
 Adimanto – fratello di Platone